Desa Kesamben kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kesamben (administrativ by i Indonesien, lat -7,04, long 112,07), Jawa Timur, 
 Desa Kesamben (administrativ by i Indonesien, lat -7,66, long 112,26), Jawa Timur, 
 Desa Kesamben (administrativ by i Indonesien, lat -7,47, long 112,33), Jawa Timur, 
 Desa Kesamben (administrativ by i Indonesien, lat -8,07, long 112,57), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar